Tweede klasse 1963-64 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1963/64, over het Nederlandse voetbal